Ляосі  — регіон у сучасній КНР та відповідний китайський багатозначний термін:

 Ляосі (нагір'я)
 Ляосі (провінція)
 Ляосі (командирство) 郡 за часів династії Цінь (3 в. до н. е.).

Багатозначні топоніми